(né le  à Osaka) est un catcheur (lutteur professionnel) japonais. Il travaille actuellement à la , sous le même nom.

Il est aussi connu pour son travail à la Dramatic Dream Team.

Carrière

Dramatic Dream Team (2011-2021) 
Le , lui et Tetsuya Endo battent Golden☆Lovers et remportent les KO-D Tag Team Championship.

Le , lui et Tetsuya Endo battent Shigehiro Irie et Yuji Okabayashi en finale du KO-D Tag Team Championship Tournament (2015) et remportent les vacants KO-D Tag Team Championship pour la deuxième fois.

Le , le jour de son 21éme anniversaire, il bat Daisuke Sasaki et remporte le KO-D Openweight Championship et devient le plus jeune champion de l'histoire du titre, battant le précédent record détenu par Nosawa Rongai. Lors de , il perd le titre contre Shuji Ishikawa.

Le , lui et Mike Bailey battent Damnation (Daisuke Sasaki et Tetsuya Endo) et remportent les KO-D Tag Team Championship. Le , ils perdent les titres contre Masakatsu Funaki et Yukio Sakaguchi.

Lors de , il bat Harashima et remporte le KO-D Openweight Championship pour la deuxième fois.

Le , lui, Akito, Shunma Katsumata et Yuki Ino perdent contre Strong Hearts (CIMA, Duan Yingnan, El Lindaman et T-Hawk). Le , il perd contre CIMA.

Le , lui, Akito et Yuki Ino battent Strong Hearts (CIMA, T-Hawk et Duan Yingnan) et remportent les KO-D Six Man Tag Team Championship. Lors de , il bat Daisuke Sasaki et remporte le KO-D Openweight Championship pour la troisième fois, devenant une nouvelle fois double champion.

Lors de , il bat Tetsuya Endo et remporte le KO-D Openweight Championship pour la quatrième fois. Lors de , il conserve son titre contre Chris Brookes.

Lors de , il perd contre Chris Brookes et ne devient pas le  Champion Universel De La DDT.

Lors de , il perd contre Kazusada Higuchi et ne remporte pas le KO-D Openweight Championship.

All Elite Wrestling (2021-...) 
Le  lors d'un House Show, il effectue ses débuts à la All Elite Wrestling aux côtés de l'Elite (Kenny Omega, les Young Bucks et Michael Nakazawa), mais ses quatre partenaires et lui perdent face aux frères Sydal (Matt Sydal et Mike Sydal) et la Death Triangle (PAC et les Lucha Brothers) dans un 10-Man Tag Team match. 

Le  à Rampage, il effectue son premier match dans un show télévisé, en tant que Face, en perdant face à Jay Lethal. 

Lors de , il perd contre Claudio Castagnoli et ne remporte pas le ROH World Championship.

Le , il signe officiellement avec la compagnie.

Le  à Dynamite, il perd contre le Champion Du Monde De La AEW, MJF par soumission puis se dernier l'attaque aprés le match aidé par sa bague de diamants jusqu'à ce que Bryan Danielson ne vienne le sauver. Plus tard dans la soirée, il rend l'appareil à l'American Dragon en lui permettant de se rendre à temps au ring pour son match contre Rush.

Caractéristiques au catch 
Prises de finition
 Touchdown ()

 Prises de signatures
 Wall of Takeshita (Boston Crab)

Palmarès 

Dramatic Dream Team
 4 fois Ironman Heavymetalweight Championship 
 5 fois KO-D 6-Man Tag Team Championship avec Antonio Honda et Tetsuya Endo (1), Akito et Diego (1), Akito et Shunma Katsumata (1), Akito et Yuki Ino (1) et Yuki Iino et Shunma Katsumata (1)
 5 fois KO-D Openweight Championship
 4 fois KO-D Tag Team Championship avec Tetsuya Endo (2), Mike Bailey (1) et Shunma Katsumata (1)
 D-Oh Grand Prix (2019)

Toshikoshi Puroresu
 Shuffle Tag Tournament (2015) avec Daisuke Sekimoto
 Shuffle Tag Tournament (2017) avec Hideki Suzuki
 Shuffle Tag Tournament (2018) avec Yuko Miyamoto

Récompenses des magazines

Notes et références

Liens externes 

Catcheur japonais
Naissance en mai 1995
Naissance à Osaka